Anmälan kan syfta på:

 Anmälan – en kortare form av recension
Polisanmälan – en beskrivning av ett misstänkt brott 
Bygganmälan –  vad en byggherre ska göra för vissa åtgärder som inte kräver bygglov